Teufel steht für:

 Teufel, Geistwesen in verschiedenen Religionen
 Teufel (Familienname), deutscher Familienname
 Teufel (Adelsgeschlecht), österreichisches Adelsgeschlecht
 Teufel (Heraldik), Wappenfigur in der Heraldik
 Teufel (Musiker) (Mike Paulenz; * 1965), deutscher Musiker
 Lautsprecher Teufel, deutscher Hersteller von Lautsprechern

Geographische Orte:
Oftmals tragen unterschiedliche Orte Bezeichnungen, die den Namensteil "Teufel" enthalten.

Tier- und Pflanzennamen:

Märchen:

Literatur:
siehe hierzu auch: Teufelsliteratur

Theaterstücke:
 Der gutmüthige Teufel, Zauberspiel (uraufgeführt 1851)
 Der Teufel (Az ördög), Bühnenstück von Ferenc Molnár (1907)
 Des Teufels General, Drama von Carl Zuckmayer (1946)
 Der Teufel und der liebe Gott, Theaterstück von Jean Paul Sartre (1951)

Filme:

TV-Filme und Serien:
 Polizeiruf 110: Der Teufel hat den Schnaps gemacht, DDR, 1981, TV-Krimi von Manfred Mosblech
 Teufels Großmutter, D, 1986, 12-teilige TV-Serie, von Justus Pfaue
 Tatort: Der Teufel, D, 1997, TV-Krimi von Thomas Freundner
 Tatort: Der Teufel vom Berg, D, 2005, TV-Krimi von Thomas Roth

Musik:
 Robert der Teufel (Robert le diable), Oper von Giacomo Meyerbeer (1831)
 Der Teufel auf Erden, Operette von Franz von Suppè (1878)
 Die Teufel von Loudun, Oper von Krzysztof Penderecki (1969)

Zeitschriften:
 Der arme Teufel, US-amerikanische Zeitschrift (1884 bis 1900)

Der Teufel steht für:
 Der Teufel (Tarot), Trumpfkarte des Tarot

der Teufel ist der Beiname bzw. Epitheton folgender Personen:
 Hugo VI. von Lusignan (um 1039–1102), Herr von Lusignan und Kreuzritter
 Vlad III. Drăculea (1431–1477), Woiwode des Fürstentums Walachei und Vorbild für die Romanfigur Dracula

Siehe auch: